Sredozemske igre 1979, uradno VIII. Sredozemske igre so se odvijale med 15. in 29. septembrom 1979 v Splitu, SFRJ (danes Hrvaška). Na igrah je sodelovalo 2048 športnikov iz 14. držav, ki so se pomerili v 192 disciplinah v 26 športih. 

Maskota iger je bila tjulenj Sredozemska medvedjica Adrijana.

Medalje

Zunanje povezave
 Olimpijski svet Srbije - rezultati Sredozemskih iger 1979 
Mednarodni komite 
Rezultati 

1979 v športu
1979 v Jugoslaviji
Sredozemske igre 1979
Športne prireditve v Jugoslaviji